Понятието „Компиенско примирие“ в исторически и популярни публикации има едно от двете значения:
 Компиенско примирие от 1918 г., което слага край на Първата световна война.
 Компиенско примирие от 1940 г. (по време на Втората световна война), когато Франция признава поражението си от Нацистка Германия.